Ford Granada (Europa), in Dagenham/Keulen gebouwd model auto van Ford
Ford Granada (Noord-Amerika), In  Wayne (Michigan) en Mahwah (New Jersey) gebouwd model auto van Ford